Carquesa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Genista tridentata; o
 el nombre común de la planta Halimium lasianthum.